Holozoidae är en familj av sjöpungar. Holozoidae ingår i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Holozoidae 83 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Holozoidae